Desa Pasirmuncang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasirmuncang (administrativ by i Indonesien, lat -6,83, long 108,18), Jawa Barat, 
 Desa Pasirmuncang (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 106,83), Jawa Barat, 
 Desa Pasirmuncang (administrativ by i Indonesien, lat -6,41, long 107,72), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar